Patuensi – abitanti di Patu
Patuensi – abitanti di Patù